Гоес — власна назва.

Топоніми

Гоес — стара назва Гойша.

Гоес — муніципалітет.

Інше 
 Гоеси — стара назва роду Гойшів.